Фелиппо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фелиппо, Самара (род. 1978) — бразильская актриса.
 Ле Пикар де Фелиппо, Антуан — французский офицер, эмигрировавший в годы Великой французской революции и сражавшийся на стороне войск антифранцузских коалиций и роялистов.